Fisherola nuttalli är en snäckart som först beskrevs av Samuel Stehman Haldeman 1841.  Fisherola nuttalli ingår i släktet Fisherola och familjen dammsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
nuttalli